Симеон може да се отнася за:
 Симеон (име) – име
 Симеон Стълпник (357-460), християнски светец
 Двама царе на България
 Симеон I (864-927)
 Симеон II Сакскобургготски (р. 1937), също политик от началото на 21 век
 Симеон Метафраст (?-ок.960), византийски светец
 Симеон Български (?-ок.1346), български патриарх
 Симеон (Владимир-Суздал) (?-1353), велик княз на Владимир-Суздал
 Симеон Охридски (16 век), охридски архиепископ
 Симеон Самоковски (?-1734), български светец
 Симеон (р. 1926), бивш западно и средноевропейски митрополит
 Симеон Муньос (р. 2007)